Turdídeos, uma família de aves
 Turdus, um gênero de aves
 Mimus, outro gênero de aves

Música 
 Sabiá (Chico Buarque e Tom Jobim)
 Sabiá (canção de Marina Elali)

Geografia 
 Jardim Parque do Sabiá (Uberlândia), um bairro de Uberlândia
 Vila Sabiá, um bairro da cidade de São Paulo
 Morro do Sabiá, em Porto Alegre

Personalidades 
 Boêmio Sabiá, um personagem criado por Saulo Laranjeira
 João Sabiá, um cantor e ator brasileiro

Outros 
 GRES Sabiá, nome de uma escola de samba
 Editora Sabiá, uma editora brasileira
 Parque do Sabiá, um parque de Uberlândia
 Sabiá FM, uma rádio de Conceição do Coité
 Estádio Municipal João Havelange, localizado em Uberlândia, também conhecido como Estádio Parque do Sabiá

Desambiguação